A Kártyavár egy amerikai politikai dráma, melynek alkotója Beau Willimon. Ez a BBC azonos címmel futó minisorozatának amerikai változata. Az eredeti sorozat Michael Dobbs azonos című regénye alapján készült. A sorozat amerikai premierje 2013. február 1-jén volt, Magyarországon a negyedik évaddal együtt az összes évad bekerült a Netflix hazai kínálatába 2016. március 4-én. A sorozat befejező évada 2018. november 2-án került fel a Netflixre, ebben az évadban már nem szerepelt a szexuális zaklatással vádolt Kevin Spacey.

A sorozatnak hat évada és hetvenhárom epizódja érhető el a Netflixen.

Évados áttekintés

Epizódok

Első évad: 2013

Második évad: 2014

Harmadik évad: 2015

Negyedik évad: 2016

Ötödik évad: 2017

Hatodik évad: 2018

Jegyzetek  

2013-ban bemutatott amerikai televíziós sorozatok